Metilserotonin se može odnositi na:

 5-Metoksitriptamin (O-metilserotonin)
 2-Metil-5-hidroksitriptamin (2-metilserotonin)
 α-Metilserotonin
 N-Metilserotonin